Mega Truck steht für:

 Mega Truck, überlanger Lastkraftwagen, siehe EuroCombi
 Hyundai Mega Truck, Lkw-Modell von Hyundai